Bertrand může znamenat:
 Bertrand – mužské křestní jméno německého původu
 Bertrand du Guesclin – bretaňský rytíř
 Bertrand z Blancfortu – šestý velmistr Templářů
 Henri-Gatien Bertrand – francouzský generál
 Joseph Bertrand– francouzský matematik
 Ryan Bertrand – anglický fotbalista
 Yann Arthus-Bertrand – francouzský fotograf